Спасское — деревня в Сокольском районе Вологодской области на реке Глушица.

Входит в состав Пригородного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пригородный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 15 км, до центра муниципального образования Литеги — 30 км. Ближайшие населённые пункты — Зубцово, Репное, Выползово.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Спасское в реестре населённых пунктов Вологодской области
 деревня Спасское

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)